Chü-ma Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nanjuma He, vattendrag, Hebei, 
 Juma He (vattendrag i Kina), 
 Baigou He, vattendrag, Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar